Die Oberliga-Saison 1978/79 wurde wie die Vorsaison in den Gruppen Süd und Nord ausgespielt.

Modus 

Die Gruppe Süd spielte mit 12 Teilnehmern eine Einfachrunde, anschließend spielten die ersten 6 der Vorrunde eine Finalrunde, die letzten 6 eine Abstiegsrunde, im Gegensatz zum Vorjahr aber ohne Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde.

Die Gruppe Nord spielte zunächst mit 8 Teilnehmern eine Vorrunde, danach die ersten 6 der Vorrunde eine Final-Doppelrunde (ohne Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde). Die letzten 2 der Vorrunde spielten zusammen mit den 3 ersten der Regionalliga Nord und den 4 ersten der Regionalliga West eine Qualifikationsrunde zur Oberliga 1979/80.

Schließlich spielten die ersten drei beider Finalrunden Nord und Süd in einer Aufstiegsrunde. Der erste und zweite dieser Aufstiegsrunde stieg direkt in die 2. Bundesliga auf, der Dritte (Herner EV) rückte für den in die Oberliga zurückgezogenen 1.-Bundesliga-Absteiger Augsburger EV in die 2. Bundesliga nach.

Oberliga Nord

Teilnehmer 

 WSV Braunlage
 Westfalen Dortmund
 Eintracht Frankfurt
 Grefrather EC
 Hamburger SV
 EC Hannover
 Herner EV
 GSV Moers (Aufsteiger)

Vorrunde

Finalrunde

Qualifikationsrunde 
Aus den Regionalligen nahmen teil:

Regionalliga Nord

 BFC Preussen Berlin
 FASS Berlin
 SV Condor Hamburg

Der EC Wedding Berlin, Vierter der Regionalliga Nord, verzichtete auf die Teilnahme

Regionalliga West

 EHC Krefeld 78
 VERC Lauterbach
 ERC Ludwigshafen
 Neusser SC

Der EHC Krefeld 78 und der Neusser SC waren damit sportliche Aufsteiger in die Oberliga Nord. Der ERC Ludwigshafen verzichtete aus finanziellen Gründen auf einen Aufstieg, dafür rückte der Berliner FC Preussen in die Oberliga Nord nach.

Oberliga Süd

Teilnehmer 

 Deggendorfer SC
 TuS Geretsried (Aufsteiger)
 EHC Klostersee
 TEV Miesbach
 SG Moosburg
 TSV Peißenberg
 EV Ravensburg
 Schwenninger ERC
 VER Selb
 ERC Sonthofen
 EHC Stuttgart
 EV Bad Wörishofen (Aufsteiger)

Vorrunde

Finalrunde

Abstiegsrunde 

Der TSV Peißenberg und der ERC Sonthofen sind sportliche Absteiger in die Regionalliga. Wegen der Aufstockung der Oberliga Süd auf 16 Mannschaften bleibt der TSV Peißenberg als Nachrücker in der Oberliga.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Damit qualifizierten sich der Deggendorfer SC und der Schwenninger ERC sportlich für die 2. Bundesliga, während der Herner EV später als Nachrücker aufstieg. Der Deggendorfer SC gewann zudem den Titel des Oberliga-Meisters 1979.

Weblinks 
 
 

1978
Eishockeysaison 1978/79